Собор Святой Марии — название христианских храмов, освященных в честь Святой Марии:

 Собор Святой Марии — католический собор в Абердине, Шотландия.
 Санта-Мария-де-Витория — старый собор в Витории, Испания.
 Собор Святой Марии — собор Шотландской епископальной церкви в Глазго, Шотландия.
 Собор Святой Марии — католический собор в Киллерни, Ирландия.
 Собор Святой Девы Марии — англиканский собор Церкви Ирландии в Лимерике, Ирландия.
 Собор Святой Марии — католический собор в Мидлсбро, Англия.
 Собор Святой Марии — лютеранский собор в городе Сибиу, Румыния.
 Толедский собор — католический собор в городе Толедо, Испания.
 Собор Святой Марии — католический собор в Шеффилде, Англия.
 Собор Святой Марии — католический собор в Эдинбурге, Шотландия.
 Собор Святой Марии — собор Шотландской епископальной церкви в Эдинбурге, Шотландия.

Другое 
 Собор Святой Марии (роман) — роман испанского писателя Ильдефонсо Фальконеса (2006).

См. также